Amixtlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amixtlán (kommun), Puebla, 
 La Palma, Coyutla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar